Den Namen Angelach tragen

 das Adelsgeschlecht der Herren von Angelach, siehe Angelach (Adelsgeschlecht)

und die diesem Geschlecht angehörenden Personen:

 Berthold I. von Angelach-Angelach († nach Juni 1360)
 Hans I. von Angelach-Braubach († 1400)
 Dieter VI. von Angelach-Angelach († 1464)
 Wilhelm IV. von Angelach-Angelach († 1458)
 Philipp I. von Angelach-Braubach (* um 1430; † Dezember 1484 oder Januar 1485)
 Burkhard I. von Angelach-Angelach († 1525/1526)
 Wilhelm VII. von Angelach-Angelach († vor 1536)
 Wilhelm VIII. von Angelach-Angelach († vor 1574)
 Philipp IV. von Angelach-Angelach († 1581)
 Bernhard IV. von Angelach-Angelach (* 1532; † 1599)
 Georg V. von Angelach-Angelach († 1625)